2 miejscowości w Polsce: 
 Wybranowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo 
 Wybranowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
Nazwa Wybranowo pochodzi od pierwotnego Imbranowo.

Przypisy